Aztekisch steht für:

 im engeren Sinne die als klassisches Nahuatl bezeichnete Sprache der Azteken, im weiteren Sinne alle Varianten der Nahuatl-Sprache

Das Adjektiv aztekisch bezieht sich auf:

 Azteken, ein mittelamerikanisches Indianervolk
 im engeren Sinne die als klassisches Nahuatl bezeichnete Sprache der Azteken, im weiteren Sinne alle Varianten der Nahuatl-Sprache